Телешти има више значења:

 Телешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Телешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Општина Телешти (Горж), општина у округу Горж у Румунији